Salt eller SALT har flere betydninger:
 Husholdningssalt - krydderi og smagsforstærker hovedsageligt bestående af natriumklorid, 
 herunder produkter betegnet som bordsalt, køkkensalt, kogsalt, havsalt, sydesalt.
 Salt (kemi) - er en neutral kemisk forbindelse mellem metalliske og ikke-metalliske ioner.
 Salt (smag) - en af de fem smage som den menneskelige smagssans ofte opdeles i.
 Havsalt  - kan udover husholdningssalt også betegne den blanding af salte, der findes naturligt opløst i havvand.
 Vejsalt - spredes ved vejsaltning til forebyggelse og modvirkning af glatte veje om vinteren.
 Badesalt
 SALT-aftalerne - Strategic Arms Limitation Talks
 Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi, kaldet SALT - En nordisk leder- og teologiuddannelse i København.
 Salt (film fra 2010) - instrueret af Phillip Noyce
 SALT (Speech Application Language Tags) - XML-baseret markup language

Se også
 Salinitet
 Saltvand
 Saltsydning - fjerne MgSO4 fra havsalt.
 Saltraffinaderi
 Saltørken
 Indlandssalteng
 Saltdiapir (=salthorst)
 Saltsø
 Salt Lake City - by
 Saltsteppe